En Honduras se realizaron varios golpes de Estado durante el siglo XX, entre ellos destaca el Golpe de Estado en Honduras de 1963, y en el siglo XXI el Golpe de Estado en Honduras de 2009 sacando del poder a Manuel Zelaya, producto de un golpe de Estado preventivo, ya que se pensaba que iba a inyectar la izquierda latinoamericana a Honduras, siendo aliado de Ortega de Nicaragua, Chávez de Venezuela, etc.
Actualmente esto generó mucha agitacion política por parte de la izquierda hondureña del partido Libertad y Refundación "LIBRE" tratando de sacar del poder al actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández.

Golpes de Estado en Honduras en el siglo XIX

Golpe de Estado en Honduras de 1827 

En 1827 el presidente de Guatemala José Arce, mandó a Honduras tropas comandadas por el teniente general José Justo Milla Pineda, ex Vicejefe de Herrera, dando como resultado el apresamiento de Dionisio de Herrera el 10 de mayo de 1827.

Golpes de Estado en Honduras en el siglo XX

Golpe de Estado en Honduras de 1956 

El 21 de octubre de 1956 el contador Julio Lozano Díaz fue derrocado por los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas de Honduras presionados por políticos de la oposición; Lozano previamente había emitido un Decreto con el cual disolvía el Congreso Nacional de Honduras y se autoproclama Jefe de Estado. Al ser depuesto Lozano, una junta militar tomo las riendas de la administración hondureña. Lozano y su esposa fueron exiliados de Honduras y colocaron su residencia en Miami, Estados Unidos de América.

Golpe de Estado en Honduras de 1963 

El golpe de Estado en Honduras del 3 de octubre de 1963 concluyó con la sustitución del presidente constitucional Ramón Villeda Morales. Durante su período se creó la Constitución de Honduras de 1957, en la que se cambió la constitución anterior creada durante el gobierno de Tiburcio Carias Andino. De esta forma se pasaba a una nueva constitución en la que se prohibía la reelección presidencial. Modesto Rodas Alvarado candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras era la persona con más opciones para ganar las elecciones generales que fueron truncadas previamente por el golpe en mención.

Golpe de Estado en Honduras de 1972 

El Coronel de Aviación Oswaldo López Arellano retira del gobierno hondureño al presidente constitucional doctor Ramón Ernesto Cruz quien había ganado las elecciones generales un año antes.

Golpe de Estado en Honduras de 1978 

El golpe de Estado en Honduras del 8 de agosto de 1978 terminó con la sustitución del presidente general Juan Alberto Melgar Castro; la administración del Ejecutivo la tomo una Junta Militar y después fuera entregada al general Policarpo Paz García.

Siglo XXI

Golpe de Estado en Honduras de 2009 

El 28 de junio  se dio el Golpe de Estado en Honduras de 2009 en el que fue depuesto de su cargo el expresidente de Honduras Manuel Zelaya. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti con la ayuda de las fuerzas militares de Honduras, fue quien dirigió el golpe de Estado.Esa fue la imagen que se vendió pero fue orquestado en Congreso Nacional  por los mismo diputados de la bancada del mismo partido Liberal en ese entonces en control  de este, para luego ordenarle a las Fuerzas Armadas a través de la Corte Suprema de Justicia, el arresto del Sr. Presidente en funciones.
Las Fuerzas Armadas procedieron a sacar del país al presidente   hacia la República de Costa Rica tratando de evitar el mal mayor, pero que en la  palestra pública quedarían marcadas como los orquestadores del último golpe de Estado de esa década.

Véase también 

 Censura en Honduras
 Educación en Honduras
 Cultura de Honduras
 Crímenes de las fuerzas de seguridad en Honduras
 Dictaduras en Honduras
 Medios de comunicación en Honduras

Referencias 

Derechos humanos en Honduras
Política de Honduras
Historia de Honduras
Censura en Honduras